Ван Цзюнь:

 Ван Цзюнь (206—286) — военачальник династии Цзинь.
 Ван Цзюнь (род. 1952) — политик КНР, член ЦК КПК.